Ханкенди () может означать:
 Степанакерт или Ханкенди — город в Нагорном Карабахе, столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики / город республиканского значения в Азербайджане.
 Степанакерт — нефункционирующая железнодорожная станция, расположенная к северу от города Степанакерт.

Примечания